Bizarro kan syfta på...

 Bizarro (tecknad serie) – serie ritad av Dan Piraro
 Bizarro (serietidning) – svensk serietidning som bland annat publicerat serien Bizarro
 Bizarro (seriefigur) – karaktär i Stålmannens fiktiva universum, se